Ametista - o mineral
Ou ainda:
Ametista (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
Ametista (mitologia)
Ametista (Steven Universe)

Desambiguação